Каре́л Зе́ман:
 Карел Земан (1910—1989) — чехословацкий кинорежиссёр.
 Карел Земан (род. 1977) — чешский и итальянский футбольный тренер.